Sacrobosco és un irregular cràter d'impacte lunar que es troba en les escarpades terres altes del sud, a l'oest del cingle Rupes Altai. Al nord-oest de Sacrobosco es troba el cràter doble format per Abenezra i Azophi. A l'est-nord-est apareix Fermat, i al sud-sud-oest es localitza Pontanus.

És un element fàcilment identificable a causa dels tres cràters circulars de similar grandària que es troben en el seu interior. La vora de Sacrobosco està molt desgastada i erosionada, sobretot al nord-est. El sòl és relativament pla en el sud, excepte a les zones cobertes per Sacrobosco A i B, amb una superfície una mica irregular en el nord-est.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements s'identifiquen en els mapes lunars col·locant la lletra en el costat del punt central del cràter més proper a Sacrobosco.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Sacrobosco
Sacrobosco